Château de l'Épine peut désigner :
 château de l'Épine, dans la commune française d'Agonges (Allier),
 château de l'Épine, dans la commune française de Warluis (Oise).
 château de l'Épine, dans la commune française de Nances (Savoie).

Épine